Doce de Octubre eller 12 de Octubre kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Doce de Octubre, kommun, Chaco,

Mexiko 

 Doce de Octubre, Nuevo León, ort, Juárez, 
 Doce de Octubre, Sinaloa, ort, Angostura, 
 12 de Octubre, Mexiko, Chiapas, Altamirano, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar